Ligue 1 2017/2018 var den 80:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll. Säsongen startade den 4 augusti 2017 avslutades den 19 maj 2018.

Den 15 april vann Paris Saint-Germain sin sjunde Ligue 1-titel med 5 matcher kvar av säsongen efter en 7–1-vinst mot de regerande mästarna AS Monaco.

Lag 
20 lag tävlade i ligan, där tre lag blev uppflyttade från Ligue 2: Strasbourg (Ligue 2-mästare), Amiens (Ligue 2-tvåa) och Troyes (vinnare av playoff mot Lorient), och ersatte de tre nedflyttade lagen från säsongen 2016–17 i Ligue 1: Bastia (slutade sist), Nancy (slutade näst sist) och Lorient (förlorade playoff mot Troyes).

Arenor

Personal och tröjor

Tränarbyten

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Placering efter omgång

Nedflyttningskval 
Säsongen 2017/18 slutade med ett nedflyttningskval mellan Toulouse, som slutade på 18:e plats i Ligue 1, och vinnaren av playoffspelet i Ligue 2, Ajaccio, över två matcher.

Den första matchen mellan Ajaccio och Toulouse, som skulle ha spelats i Ajaccio, tog plats bakom stängda dörrar i Montpellier.

Säsongsstatistik

Hat-trick 

 Notering

4 Spelare gjorde 4 mål

Hållna nollor

Referenser 

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018

Sport i Frankrike 2017
2017 i Monaco
2018 i Frankrike
2018 i Monaco